Но́вое Байса́рово () — деревня в Актанышском районе Республики Татарстан, в составе Старобайсаровского сельского поселения.

Этимология названия 
Топоним произошел от татарского слова «яңа» (новый) и ойконима «Байсар» (Байсарово).

География 
Деревня находится на реке Сюнь, в 34 км к юго-западу от районного центра, села Актаныш. Через село проходит автомобильная дорога регионального значения  «Актаныш - Муслюмово».

История 
Деревня основана в 1889 году. 

По исследованиям Анвара Асфандиярова, выделилась из коренной деревни между 1875-1895 годами.
 
Жители относились к категории башкир-вотчинников. Основные занятия жителей в этот период – земледелие и скотоводство, были распространены охота, рыболовство. В начале XX века земельный надел сельской общины составлял 1422 десятины.

В 1905 году в Новобайсарово в 86 домах жили 227 человек. В 1912 году в 57 дворах насчитывалось 292 башкира-вотчинника.

До 1920 года деревня входила в Байсаровскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1920 года в составе Мензелинского кантона ТАССР. В годы коллективизации в деревне организован колхоз «Кзыл Яр».

С 10 августа 1930 года – в Актанышском, с 10 февраля 1935 года – в Калининском, с 12 октября 1959 года – в Актанышском, с 1 февраля 1963 года – в Мензелинском, с 12 января 1965 года в Актанышском районах.

Население 

Национальный состав села: татары (2015 год).

Экономика 
Жители работают преимущественно в ООО «Ташкын» (полеводство, молочное скотоводство).

Объекты культуры 
В деревне действуют клуб (здание построено в 1991 году).

Религиозные объекты 
Мечеть (с 2013 года).

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г. С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.

Примечания 

Населённые пункты Актанышского района